Ричард Харис (; Лимерик, 1. октобар 1930 — Лондон, 25. октобар 2002) био је ирски глумац.

Филмографија 

|-
| 2002. || || -{The Apocalypse}- || ||
|-
| 2002. || Јулије Цезар || -{Julius Caesar}- || Луције Корнелије Сула || 
|-
| 2002. || || -{My Kingdom}- || || 
|-
| 2002. || Хари Потер и Дворана тајни || -{Harry Potter And The Chamber Of Secrets}- || Албус Дамблдор || 
|-
| 2002. || || -{The Count Of Monte Cristo}- || || 
|-
| 2001. || Хари Потер и камен мудрости || -{Harry Potter And The Sorcerer's Stone}- || Албус Дамблдор || 
|-
| 2000. || Гладијатор || -{Gladiator}- || Марко Аурелије || 
|-
| 1998. || Сибирски берберин || -{The Barber of Siberia}- || || 
|-
| 1997. || || -{Smilla's Sense Of Snow}- || || 
|-
| 1997. || || -{This Is The Sea}- || || 
|-
| 1997. || || -{The Hunchback}- || || 
|-
| 1996. || || -{Trojan Eddie}- || || 
|-
| 1995. || Плачи, вољена земљо || -{Cry, The Beloved Country}- || Џејмс Харвис || 
|-
| 1995. || || -{Savage Hearts}- || || 
|-
| 1994. || || -{Abraham}- || || 
|-
| 1993. || || -{Silent Tongue}- || || 
|-
| 1993. || || -{Wrestling Ernest Hemingway}- || || 
|-
| 1992. || Неопроштено || -{Unforgiven}- || Инглиш Боб ||
|-
| 1992. || Патриотске игре || -{Patriot Games}- || Пади О’Нил|| 
|-
| 1990. || || -{The Field}- || || 
|-
| 1989. || || -{Mack The Knife}- || || 
|-
| 1987. || || -{Maigret}- || || 
|-
| 1985. || || -{Martin's Day}- || || 
|-
| 1983. || || -{Triumphs Of A Man Called Horse}- || || 
|-
| 1982. || || -{Bloody Avengers}- || || 
|-
| 1981. || || -{Tarzan, The Ape Man}- || || 
|-
| 1979. || || -{Your Ticket Is No Longer Valid}- || || 
|-
| 1979. || || -{The Last Word}- || || 
|-
| 1979. || || -{Ravagers}- || || 
|-
| 1979. || || -{Game For Vultures}- || || 
|-
| 1979. || || -{Highpoint}- || || 
|-
| 1978. || || -{The Wild Geese}- || || 
|-
| 1977. || || -{Gulliver's Travels}- || || 
|-
| 1977. || Касандрин прелаз || -{The Cassandra Crossing}- || || 
|-
| 1977. || || -{Nuclear Terror}- || || 
|-
| 1977. || || -{Orca}- || || 
|-
| 1977. || || -{Golden Rendezvous}- || || 
|-
| 1976. || || -{Echoes Of A Summer}- || || 
|-
| 1976. || || -{Robin And Marian}- || || 
|-
| 1976. || || -{The Return Of A Man Called Horse}- || || 
|-
| 1974. || || -{Juggernaut}- || || 
|-
| 1974. || || -{99 And 44/100% Dead}- || || 
|-
| 1973. || || -{The Deadly Trackers}- || || 
|-
| 1971. || || -{Man In The Wilderness}- || || 
|-
| 1971. || || -{The Hero}- || || 
|-
| 1970. || || -{A Man Called Horse}- || || 
|-
| 1970. || || -{The Molly Maguires}- || || 
|-
| 1970. || Кромвел || -{Cromwell}- || || 
|-
| 1967. || || -{Camelot}- || || 
|-
| 1967. || || -{Caprice}- || || 
|-
| 1966. || Хаваји || -{Hawaii}- || || 
|-
| 1966. || || -{The Bible}- || || 
|-
| 1965. || || -{The Heroes Of Telemark}- || || 
|-
| 1965. || || -{Major Dundee}- || || 
|-
| 1964. || || -{Red Desert}- || || 
|-
| 1963. || || -{This Sporting Life}- || || 
|-
| 1962. || || -{Mutiny On The Bounty}- || || 
|-
| 1961. || || -{The Guns Of Navarone}- || || 
|-
| 1961. || || -{Jungle Fighters}- || || 
|-
| 1961. || || -{The Long And The Short And The Tall}- || || 
|-
| 1960. || || -{Night Fighters}- || || 
|-
| 1960. || || -{A Terrible Beauty}- || || 
|-
| 1959. || || -{The Wreck Of The Mary Deare}- || ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1930.
Умрли 2002.
Британски глумци
Ирски глумци
Добитници награде Златни глобус
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Умрли од лимфома